Luč je lahko:
 luč, svetilo
 Luč, Petlovac (Hrvaška)